Ajdar Ibrahimov (1919-1993), cinéaste, écrivain soviétique, russe, azerbaïdjanais et turkmène.
 Aydin Ibrahimov (1938-2021), lutteur soviétique.
 Emil Ibrahimov (1990-), athlète ukrainien.
 Elza Ibrahimova (1938-2012), compositrice azerbaïdjanaise.
 Hayle İbrahimov (1990-), athlète azerbaïdjanais.
 Mirza Ibrahimov (1911-1993), écrivain et académicien azerbaïdjanais.
 Safura Ibrahimova (1938-2020), comédienne et actrice azérie.